Ape puede referirse a:

Personas 
 Ape Rotoma, poeta español nacido en 1967.

Topónimos 
 Ape, ciudad de Letonia.

Acrónimos 
 APE, Asociación Primatológica Española, una asociación naturalista en España.
 APE, un formato de codificación de audio sin pérdida usado por Monkey's Audio.